De Rally van Groot-Brittannië 2017, formeel 73rd Dayinsure Wales Rally of Great Britain, was de 73e editie van de Rally van Groot-Brittannië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2017. Het was de 570e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Deeside.

Verslag 
De Britse WK-ronde werd het decor van Sébastien Ogier's vijfde wereldtitel in successie, en daarmee was hij de eerste rijder die met een Ford wereldkampioen was geworden sinds Ari Vatanen in 1981. Teamgenoot Elfyn Evans greep voor eigen publiek naar zijn debuutzege in het WK-rally toe. In combinatie met het DMACK bandenschoeisel bewees hij uiterst competitief tijdens de eerste etappes van het evenement en bouwde daar een comfortabele voorsprong uit op de concurrentie, om vervolgens op de slotetappe naar de zege toe te consolideren; waarmee hij de zevende verschillende winnaar werd van een rally in het 2017 seizoen van het WK. Thierry Neuville, die voorafgaand nog slechts een theoretische kans maakte op de titel, eindigde tweede ondanks dat hij wat tijd had verloren op de eerste dag van de rally. Ogier completeerde het podium op plaats drie. De avondproeven op de zaterdag bezorgde hem nog even een schrikmoment, toen hij in de dichte mist van de weg raakte en er daarbij een remschijf afbrak. Ondanks deze handicap hield hij het tijdsverlies beperkt en bezweek vervolgens ook niet onder de druk van achtervolgers Andreas Mikkelsen en Jari-Matti Latvala, die uiteindelijk op korte achterstand zouden stranden op plaatsen vier en vijf respectievelijk. Verdere historie werd er geschreven in het constructeurskampioenschap, waar het team van M-Sport als eerste privéteam in de geschiedenis van het WK-rally de titel in hun voordeel zou beslissen.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 6,43 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Groot-Brittannië
Rally van Groot-Brittannië